Le pregnane X receptor (PXR), également connu sous le nom de steroid and xenobiotic sensing nuclear receptor (ou SXR), est une protéine de la superfamille des récepteurs nucléaires, famille des récepteurs orphelins. Son rôle est associé à l'expression des gènes impliqués dans les phénomènes de détoxification cellulaire, dont notamment celui du cytochrome P450.

Structure

Mécanisme d'action

Fonctions

Physiopathologie

Notes et références 

Récepteur nucléaire